Les  () forment un clade majeur de thérapsides apparu au milieu du Permien et qui inclut les gorgonopsiens et les euthériodontes, lui-même incluant les thérocéphales ainsi que les cynodontes (et donc par extension leurs descendants mammifères, humain compris).

Description 
Les mâchoires des thériodontes ressemblent plus à celles des mammifères qu'a celui des autres thérapsides, car leurs os dentaires sont plus larges, ce qui leurs donnent une capacité de mastication plus efficace. Contrairement aux reptiles et à de nombreux synapsides, plusieurs autres os qui se trouvent sur la mâchoire inférieure se retrouve dans les oreilles, permettant aux thériodontes de mieux entendre et à leurs mâchoires de s'ouvrir plus largement.

Histoire évolutive 

Les thériodontes apparaissent au sein des Neotherapsida, en même temps que leur groupe frère  anomodontes, durant le Permien moyen, vers environ . Les représentants de ce clade ressemblent davantage à des mammifères que leurs contemporains (anomodontes, biarmosuchiens et dinocéphales) et aurait peut-être été à sang chaud. Les premières formes sont carnivores, mais plusieurs groupes ultérieurs deveniennent herbivores durant le Trias.

Classification

Historique 
En , après une collecte de nombreux fossiles d'amniotes provenant d'Afrique du Sud, Richard Owen nomme un sous-ordre du nom de Theriodontia, qu'il divise en deux sous-groupe : Cynodontia et Gomphodontia.

Le concept moderne de ce clade est conçu par James Hopson en  : dans son système, les Theriodontia se divisent en deux sous-groupes principaux : les Gorgonopsia et les Eutheriodontia, ce dernier constitués des Therocephalia et des Cynodontia.

Phylogénie

Voir aussi 

 Therapsida
 Neotherapsida
 Gorgonopsia
 Eutheriodontia

Liens externes

Notes et références

Notes

Références taxonomiques 
 Theriodontia - sur Paleos

Références 

Thérapside du Permien
Thérapside (nom scientifique)
Therapsida
Taxon décrit en 1876